Lighthouse Beach může být:

 Lighthouse Beach (Digby County) – pláž, Digby County, Nova Scotia, Kanada. 
 Lighthouse Beach (Dukes County) – pláž, Dukes County, Massachusetts, USA. 
 Lighthouse Beach (Lake Innes Nature Reserve) – pláž, Lake Innes Nature Reserve, Nový Jižní Wales, Austrálie.
 Lighthouse Beach (Maui County) – pláž, Maui County, Havaj, USA.
 Lighthouse Beach (Myall Lakes National Park) – pláž, Myall Lakes National Park, Nový Jižní Wales, Austrálie.
 Lighthouse Beach (Norah Head) – pláž, Norah Head, Nový Jižní Wales, Austrálie.
 Lighthouse Beach (Ontario) – pláž, Ontario, Kanada.
 Lighthouse Beach (Oregon) – pláž, Coos County, Oregon, USA.
 Lighthouse Beach (Pafos) – pláž, Pafos, distrikt Pafos, Kypr. 
Lighthouse Beach (Pictou County) – pláž, Pictou County, Nova Scotia, Kanada.
Lighthouse Beach (Queens County) – pláž, Queens County, Nova Scotia, Kanada.
Lighthouse Beach (South Ballina) – pláž, South Ballina, Nový Jižní Wales, Austrálie.
 Lighthouse Beach (Tasmánie) – pláž, Tasmánie, Austrálie.
 aj,